Brahim ist der Familienname folgender Personen:
 Ahmat Brahim (* 1982), tschadischer Fußballspieler
 Ahmed Brahim (1946–2016), tunesischer Politiker
 Aziza Brahim (* 1976), sahrauische Sängerin und Schauspielerin
 Hassan Brahim (* 1989), tschadischer Fußballspieler
 Mohamed Ould Brahim (* 1968), mauretanischer Leichtathlet
 Souleimane Brahim (* 1986), mauretanischer Fußballtorhüter
 Yassine Brahim (* 1966), tunesischer Politiker

Brahim ist der Künstlername von:
 Brahim (Fußballspieler) (Brahim Abdelkader Díaz; * 1999), spanischer Fußballspieler

Siehe auch
 Brahime